Cinema
 Brewster's Millions (1914), filme mudo dirigido por Cecil B. DeMille
 Brewster's Millions (1921), filme mudo com Roscoe Arbuckle e Betty Ross Clark
 Brewster's Millions (1935), musical britânico com Jack Buchanan
 Brewster's Millions (1945), com Dennis O'Keefe e Helen Walker
 Brewster's Millions (1985), com Richard Prior e John Candy